«Преступник» — название фильмов:
* «Преступник» — гонконгский боевик 1973 года, реж. Чжан Чэ, Куай Чихун.
 «Преступник» — индийский боевик 1989 года, реж. Радж Н. Сиппи.
 «Преступник» — индийский боевик 1990 года, реж. Бхарат Рангачари.
 «Преступник» — индийский фильм 1992 года, реж. К. Рави Шанкар.
 «Преступник» — американская криминальная драма 2008 года, реж. Рик Роман Во.
 «Преступник» — американская короткометражная драма 2011 года, реж. Крис Маррс Пьеро.
 «Преступник» — британский триллер 2012 года, реж. Рон Скальпелло.
 «Преступник» — американский триллер 2016 года, реж. Ариэль Вромен.
 «Преступник» — оригинальный сериал Netflix, состоящий из 4 разделов:
 Преступник: Великобритания (режиссёры Джордж Кей, Джим Филд Смит)
 Преступник: Германия (режиссёр Оливер Хиршбигель)
 Преступник: Испания
 Преступник: Франция (режиссёр Фредерик Мермуд)

См. также 
 Преступник